Cel voor Financiële Informatieverwerking, een Belgische overheidsinstantie
 Centrale Financiën Instellingen, een Nederlandse overheidsinstantie
 Computerised Fuel Injection
 Continuous-flow intersection, een type kruispunt, waarbij linksafslaand verkeer al voor het kruispunt aan de linkerkant van de weg gaat rijden. 
 Chemin de Fer Industriel, een Brusselse private spoorwegmaatschappij